Balaban steht für:
 Balaban (Adelsgeschlecht), ruthenisches Adelsgeschlecht in Polen-Litauen im 16. und 17. Jahrhundert 
 Balaban (Blasinstrument), zylindrisches Doppelrohrblattinstrument in der aserbaidschanischen Musik
 Balaban (Darende), einen Ort in der türkischen Provinz Malatya
 Balaban (Name), Familien- und Vorname 

Siehe auch:
 Balabán